Pesem Evrovizije 1962 je bil sedmi Izbor za pesem evrovizije zapovrstjo. Doslej je to edini evrovizijski izbor, ki je potekal v nedeljo. Francija je zmagala že tretjič in postala tako prva država s tremi evrovizijskimi zmagami. Prvič se je dogodilo, da katera država ni dobila nobene točke; brez točk so ostale Avstrija, Nizozemska, Belgija in Španija.

Rezultati 
<div class="plainlinks">
<TABLE BORDER="1" CELLPADDING="2" CELLSPACING="0" class="wikitable">
    Državajezik
    Izvajalec
    Pesem
    Uvrstitev
    Točke
<TR> 
<TD COLSPAN="5" ALIGN="CENTER" STYLE="BACKGROUND:#EFEFEF;">Za celotno besedilo pesmi klikni zvezdico * (zunanja povezava)</FONT></TD>
     Avstrija      <small>nemščina
    Eleonore Schwarz
    Nur in der Wiener Luft *
    13
    0
 
     Belgija      <small>francoščina
    Fud Leclerc
    Ton nom *
    13
    0
 
     Danska      <small>danščina
    Ellen Winther
    Vuggevise *
    10
    2
 
     Finska      <small>finščina
    Marion Rung
    Tippi-tii *
    6
    4
 
     Francija      <small>francoščina
    Isabelle Aubret
    Un premier amour *
    1
    26
 
     Nemčija      <small>nemščina
    Conny Froboess
    Zwei kleine Italiener *
    5
    9
 
     Italija      <small>italijanščina
    Claudio Villa
    Addio, addio *
    9
    3
 
     Luksemburg      <small>francoščina
    Camillo Felgen
    Petit bonhomme *
    3
    11
 
     Monako      <small>francoščina
    Francois Deguelt
    Dis rien *
    2
    13
 
     Nizozemska      <small>Nizozemščina
    De Spelbrekers
    Katinka *
    13
    0
 
     Norveška      <small>norveščina
    Inger Jacobsen
    Kom sol, kom regn *
    10
    2
 
     Španija      <small>španščina
    Victor Balaguer
    Llámame *
    13
    0
 
     Švedska      <small>švedščina
    Inger Berggren
    Sol och vår *
    6
    4
 
     Švica      <small>francoščina
    Jean Philippe
    Le retour *
    10
    2
 
     Združeno kraljestvo      <small>angleščina
    Ronnie Carroll
    Ring-a-ding Girl *
    4
    10
 
     Jugoslavija      <small>srbščina
    Lola Novaković
    Ne pali svetlo u sumrak *
    4
    10
</TABLE>
</TABLE>

Glasovanje 
     
    Žirije
    Finska
    Belgija
    Španija
    Avstrija
    Danska
    Švedska
    Nemčija
    Nizozemska
    Francija
    Norveška
    Švica
    Jugoslavija
    Združeno kraljestvo
    Luksemburg
    Italija
    Monako
    Izvajalci
    Finska
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    Belgija
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Španija
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Avstrija
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Danska
    0
    0
    0
    0
     
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    Švedska
    0
    0
    0
    0
    3
      
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Nemčija
    2
    0
    0
    0
    1    
    0
     
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    Nizozemska
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Francija
    0
    2
    2
    2
    0    
    3
    3
    0
     
    3
    3
    3
    1
    1
    2
    1
    Norveška
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    2
     
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    Švica
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    2
    0
    0
    0
     
    0
    0
    0
    0
    0
    Jugoslavija
    1
    1
    0
    0
    0    
    2
    0
    0
    3
    0
    0
     
    0
    0
    3
    0
    Velika Britanija
    3
    0
    1
    0
    2    
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
     
    0
    0
    0
    Luksemburg
    0
    3
    3
    1
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
     
    0
    3
    Italija
    0
    0
    0
    0
    0    
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
     
    0
    Monako
    0
    0
    0
    3
    0    
    0
    1
    3
    1
    2
    0
    0
    0
    3
    0
     
Vrstni red v preglednici je enak zapovrstju nastopov.

Zemljevid 

 Zeleno = države udeleženke.

1962
1962 v glasbi